326 км, 326-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 326 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Новгородской области. Код 042836.
 326 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Псковской области. Код 057136.
 326 км — недействующий остановочный пункт Северной железной дороги в Вологодской области. Код 299910.
 326 км (Козельск-Город) — остановочный пункт Московской железной дороги в Калужской области. Код 213110.
 326 км — остановочный пункт, Приднепровская железная дорога, Запорожская дирекция, линия Пологи — Камыш-Заря. Географические координаты: 47,338364° с. ш. 36,6016499° в. д.